Kügler bzw. Kuegler ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Schmidt-Kügler (* 1883), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident
 Dietmar Kuegler (1951–2022), deutscher Publizist und Verleger

 Michael Kügler (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Peter Kügler (* 1965), österreichischer Philosoph
 Polly Kügler-Leistner (1920–2000), österreichische Schauspielerin
 Rudolf Kügler (1921–2013), deutscher Maler und Grafiker
 Sabine Kuegler (* 1972), deutsche Schriftstellerin